Migliarina ima više značenja:
 Migliarina, Massa-Carrara
 Migliarina, Modena
 Migliarina, Parma